Molens in Nederland
 Zeldenrust (Budel)
 Zeldenrust (Dokkum)
 Zeldenrust (Geffen)
 Zeldenrust (Hooge Zwaluwe)
 Zeldenrust (Lith)
 Zeldenrust of Westerse Molen in Nieuw-Scheemda
 Zeldenrust (Oss)
 Zeldenrust (Overasselt)
 Zeldenrust (Thorn), een voormalige windmolen
 Zeldenrust (Viersel)
 Zeldenrust (Westerwijtwerd)
 Zeldenrust (Zuidbarge)

Molens in België
 Zeldenrust (Viersel)

Personen
 Henri Leonard Zeldenrust (1877-1944), een musicus
 Jan Zeldenrust (1907-1990), een Nederlands patholoog-anatoom
 Leonardus Coenraad Zeldenrust (1905-1977), tekenaar/journalist
 Mary Zeldenrust-Noordanus (1928-1984), psycholoog-psychotherapeut en voorzitter van de NVSH
 Harry Zeldenrust (*1934), theoloog, predikant en vredesactivist

Overige
 Zeldenrust (Terneuzen), een wijk in de Nederlandse plaats Terneuzen